Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alex Metreveli che ha battuto in finale Jimmy Connors per Walkover.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Alex Metreveli (campione)
 Assente
 Raúl Ramírez (secondo turno)

 Onny Parun (secondo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Billy Martin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1974